Аарон (ум. ок. 552, Сен-Мало (Бретань) — отшельник, монах, игумен Алетский. Христианский святой, память в Католической церкви 21 июня, 22 июня.

Святой Аарон из Алета (Aaron of Aleth), или св. Айхран (брет.: Aihran) был в середине VI века отшельником, монахом, игуменом монастыря Сэзембр (Cézembre), что на маленьком острове неподалёку от Алета (Aleth), напротив Сен-Мало, что в Бретани, Франция. Некоторые источники говорят, что он родился среди британцев, живших в Армориканской Домнонии (Armorican Domnonia).

Аарон был валлийцем, который жил в одиночестве неподалёку от Ламбалль (Lamballe) и Племюр-Готье (Pleumeur-Gautier) прежде чем окончательно поселиться в Алете. Его жизнь привлекала внимание многих, в том числе Святого Мало, и по преданию в 544 г. он стал их игуменом. Он умер вскоре после этого. Св. Мало унаследовал духовное господство в районе, впоследствии известном как Сен-Мало, и он был поставлен первым епископом Алета. О нём упоминается в житиях святых Бретани.

Ссылки 
 Jones, Terry. «Aaron» . Patron Saints Index.
 Rabenstein, Katherine (June 1998). «Aaron of Brittany, Abbot (AC)» . Saints O' the Day for June 22
 Butler, Alban; (online version by Terry Jones). «Saint Aaron» . Lives of the Saints 
 Holweck, FG A Biographical Dictionary of the Saint . St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.

Святые Бретани
Святые Уэльса
Католические святые
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту